Орлово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Орлово входило в состав Слободского сельского округа

Деревня расположена в север-восточной части района, примерно в 27 км к северо-востоку от райцентра Клин, у границы с Тверской областью, на безымянном левом притоке реки Сестры, высота центра над уровнем моря 127 м. Ближайший населённый пункт — Андрианково в 2,5 км южнее.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин